Ши-Цзу:
 Шуньчжи - Айсиньгёро Фулинь (15 марта 1638 — 18 февраля 1661), третий маньчжурский император династии Цин
 Ши-цзу (Хэлянь Бобо) (407 - 425) - китайский правитель области Ся
 Ши-цзу (Фу Цзянь) (357 - 385) - китайский правитель области Цинь
 Ши-цзу (Ли Тэ) (302 - 303) - китайский правитель области Чэн